Il doppio del torneo di tennis Hanko Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Apell e Olli Rahnasto che hanno battuto in finale Patrik Albertsson e Jorgen Windahl per walkover.

Teste di serie 

 Diego Nargiso /  Éric Winogradsky (quarti di finale)
 Jan Apell /  Olli Rahnasto (Campioni)

 Tarik Benhabiles /  Tomas Nydahl (primo turno)
 Johan Donar /  John Sobel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hanko Open 1991